Tramlijn I², een voormalige tramlijn tussen Den Haag en Leiden
 I2 (spoorwegrijtuig), een spoorwegrijtuig van de NMBS
 I-2 (Bulgarije), een nationale weg van de eerste klasse in Bulgarije
 I/2 (Slowakije), een hoofdweg van de eerste klasse in Slowakije
 I/2 (Tsjechië), een hoofdweg van de eerste klasse in Tsjechië
 Di-jood, een enkelvoudige stof van het element jood